Au Moyen Âge, l'avoué (parfois dénommé voué) était le titulaire d'une charge d'avouerie.
En Belgique, un avoué était un juriste chargé de la représentation (postulation) près des cours et tribunaux. Cette fonction a été supprimée en , lors de l'entrée en vigueur du code judiciaire.
En France, un avoué était un juriste chargé de la représentation (postulation) près des cours et tribunaux. Cette fonction a été supprimée en .